Grundstück – album niemieckiej awangardowo-eksperymentalnej grupy Einstürzende Neubauten wydany w 2004 roku dzięki wsparciu fanów.

Lista utworów

Skład
 Blixa Bargeld
 N.U. Unruh
 Jochen Arbeit
 Rudolf Moser
 Alexander Hacke

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy Einstürzende Neubauten
Albumy Potomak